Vladislav II. je naziv več vladarjev:
 Vladislav II. Ogrski (Jagelonski) (1456-1516), češki in ogrski in hrvaški kralj
 Vladislav II. (ok. 1110-1174), vojvoda in kralj Češke